Пахомовская — название населённых пунктов:

Россия 
 Пахомовская — деревня в Пермогорском сельском поселении Красноборского района Архангельской области.
 Пахомовская — деревня в Черевковском сельском поселении Красноборского района Архангельской области.
 Пахомовская — деревня в Шенкурском районе Архангельской области.
 Пахомовская — деревня в Верховажском районе Вологодской области.
 Пахомовская — деревня в Пучежском районе Ивановской области.